Wacław Gajewski (1911–1997) – genetyk
 Wacław Maurycy Gajewski (1888–1968) – działacz niepodległościowy, starosta skierniewicki i warszawski